Romualdus van Ravenna, ordestichter
 Romuald Figuier, Frans zanger
 Romuald Guarna of Romualdus II van Salerno, aartsbisschop van Salerno (1153-1181)